Яффа
 Нижня Яфа (султанат)
 Верхня Яфа (султанат)